Glött (germ.; ‚glatt‘, ‚glänzend‘) ist ein geographischer Name und Namensbestandteil in Bayern:

Orte:
 Glött, Gemeinde und Dorf im Landkreis Dillingen an der Donau
 Glött (Altenmarkt an der Alz), Einöde der Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein
 Glöttweiler, ehemaliger Weiler in der Gemeinde Glött am linken Ufer des Flusses Glött dem Dorf Glött gegenüber, heute darin aufgegangen

Gewässer:
 Glött (Fluss), rechter Zufluss der Donau gegenüber von Blindheim, Landkreis Dillingen an der Donau
 Glöttgraben, rechter Zufluss der Donau bei Ludwigsschweige, Gemeinde Buttenwiesen, Landkreis Dillingen an der Donau

Sonstiges:
 Herrschaft Glött, historisches Territorium im Heiligen Römischen Reich auf dem Gebiet von Glött; von 1537 bis 1806 im Besitz der Fugger
 Schloss Glött, ehemaliges Fuggerschloss im Dorf Glött

Siehe auch:
 Fugger-Glött (Adelsgeschlecht)